Tylkówek – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym.

Dane 
 Powierzchnia – ok. 8,6 ha
 Jezioro otwarte, połączone strugą ze Strugą jeziora Kalwa

Dojazd 
Jezioro zbliżone kształtem do prostokąta o osi północ - południe. Brzegi są płaskie, leżą na nich podmokłe łąki. Dalej od lustra wody teren się wznosi. Na zachodzie i południu duży kompleks leśny, na wschodzie i północy łąki.

Dojazd ze Szczytna drogą krajową nr 53 w stronę Olsztyna do miejscowości Tylkowo. Stąd drogą utwardzoną, a następnie gruntową na południowy zachód.

Zobacz też 
 Jeziora powiatu szczycieńskiego
 jeziora Polski
 geografia Polski

Pasym (gmina)
Jeziora w powiecie szczycieńskim
Jeziora na Pojezierzu Mazurskim